«Вильгельмсхафен» (, где SV — , ) — футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в федеральной земле Нижняя Саксония, Германия.

История 

Спортивный клуб  был основан как FC Comet в 1905 году и достаточно быстро был переименован в FC Deutschland Wilhelmshaven. В 1912 году к этой команде присоединился другой клуб — Heppenser BSV, и позднее. В 1924 году, был слит воедино с VfB Wilhelmshaven. в результате чего образовался Wilhelmshavener SV 1906.

В 1939 году произошло слияние Wilhelmshavener SV 1906 с VfL 1905 Rüstringen, после чего у клуба появилось то название, которое он имеет сейчас. Клуб сразу же выиграл продвижение в первый дивизион Гаулиги Нижняя Саксония, одной из шестнадцати высших дивизионов немецкого футбола, созданного в период нацистской Германии.

После разделения дивизиона в 1942 году, клуб завоёвывает два титула в новом дивизионе Гаулига Везер-Эмс, в 1943 и 1944 годах, но оказывается неспособен пройти одну восьмую финала в национальной стадии плей-офф. После окончания Второй мировой войны футбольный клуб, как и многие другие сообщества и объединения в Германии, включая и спортивные, был расформирован и перестал существовать. Восстановлен он был только в 1952 году. В 1972 году клуб объединился с TSV Germania, в результате чего создалось общество, получившее текущее название — SV Wilhelmshaven.

Получившийся в результате последнего слияния клуб проводит три следующих сезона в Региональной лиге «Север» (II) / Второй бундеслиге «Север», но затем опускается на третий уровень футбольных лиг Германии — Любительскую оберлигу «Север».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба

Футбольные клубы Германии
Футбольные клубы, основанные в 1905 году